Торквата (Torquata) е име на:

 Юния Торквата, известна весталка, дъщеря на Гай Юний Силан и Апия Клавдия и сестра на Гай Юний Силан (консул 10 г.), Марк Юний Силан (консул 15 г.) и Децим Юний Силан, който има афера с Юлия Младша
 Торквата, дъщеря на Луций Ноний Калпурний Торкват Аспренат, съпруга на Луций Помпоний Бас (суфектконсул 118 г.)
 8777 Торквата, астероид

Вижте също 
 Торкват